Jméno a příjmení Josef Černík má více nositelů:

 Josef Černík (1880–1969) – český hudební skladatel a sběratel lidových písní
 Josef Černík (politik) (* 1950) – politik KSČ z Frýdeckomístecka, poslanec FS za normalizace
 Josef Černík (teolog) (1879–1938) – český teolog